Noord-Brabant (dansk: Nordbrabant) er en nederlandsk provins, beliggende i den sydlige del af Nederlandene.

Provinsen grænser op til Belgien mod syd, Zeeland mod vest, Gelderland og Zuid-Holland mod nord, og Limburg mod øst. Noord-Brabant har et samlet areal på 5.082  km2, hvoraf 166 km2 udgøres af vand. Provinsen har godt 2.528.286 indbyggere (2018).

Noord-Brabants hovedstad hedder 's-Hertogenbosch, hvor den lokale provinsadministration holder til. Provinsens største by er Eindhoven. Kongens kommissær (nederlandsk: Commisaris van de Koning) i Noord-Brabant hedder Wim van de Donk. Folkepartiet for Frihed og Demokrati (VVD) er med 10 pladser det største parti i provinsrådet. Kristendemokratisk Appel (CDA) og Socialistpartiet (SP) konkurrerer med 9 pladser hver om at være rådets næststørste parti, mens Demokraterne 66 (D66) og Frihedspartiet (PVV) med 7 pladser hver må deles om at være rådets tredje største parti.

Geografi 
Noord-Brabant ligger i den sydlige del af Nederlandene. Den grænser op til provinserne Gelderland og Zuid-Holland i nord, Zeeland i vest, og de belgiske provinser Antwerpen og Limburg i syd. I øst grænser Noord-Brabant op til den nederlandske provins Limburg.

Noord-Brabant er Nederlandenes tredje største provins. Den har et samlet areal på 5.082 km2, hvoraf 166 km2 udgøres af vand. Eksklusive vand er Noord-Brabant Nederlandenes næststørste provins.

Underinddelinger 
Noord-Brabant er opdelt i fire COROP-områder: Vestlige Noord-Brabant, Centrale Noord-Brabant, Nordøstlige Noord-Brabant og Sydøstlige Noord-Brabant. COROP-enhederne bruges af staten i forbindelse med statistik og analyse.

Noord-Brabant består af 56 kommuner. Eindhoven er provinsens folkerigeste kommune, mens Meierijstad arealmæssigt er Noord-Brabants største kommune. Baarle-Nassau har det laveste indbyggertal, mens Waalre har det mindste areal.

Demografi 
Noord-Brabant har et indbyggertal på 2.528.286 indbyggere (2018) og en befolkningstæthed på 507 pr. km2. Det er Nederlandenes tredje største provins målt på antal indbyggere. Noord-Brabant har desuden Nederlandenes femte højeste befolkningstæthed. Kun Zuid-Holland og Noord-Holland har flere indbyggere. Eindhoven er provinsens folkerigeste kommune.

Politik 
Provinsrådet i Noord-Brabant (nederlandsk: Provinciale Staten) består af 55 medlemmer med kongens kommissær i spidsen. Den nuværende kommissær er Wim van de Donk fra Kristendemokratisk Appel (CDA). Han afløste Hanja Maij-Weggen (2003-2009) fra samme parti 1. oktober 2009. Noord-Brabants provinsråd vælges af Noord-Brabants indbyggere, mens kommissæren udpeges af kongen og den nederlandske regering. VVD er med 10 sæder det største parti i provinsrådet. Den daglige ledelse varetages af en lille styrelse (nederlandsk: Gedeputeerde Staten), hvis medlemmer (nederlandsk: gedeputeerden) kan sammenlignes med ministrene i en regering. Styrelsen ledes af kommissæren.

Se også 
 Hertugdømmet Brabant

Eksterne henvisninger 

 Provinsen Nord-Brabant (engelsk)

Noter 

Provinser i Nederlandene